Todini ist der Familienname folgender Personen:

 Luisa Todini (* 1966), italienische Politikerin
 Michele Todini (* zwischen 1610 und 1625; † 1690), italienischer Instrumentenbauer